Ришельё или Ришелье́ (от ) – французская фамилия, географическое наименование, а также название ряда кораблей французского военного флота.

Фамилия. Известные носители 
 Ришельё, Франсуа дю Плесси де (1548—1590) — французский государственный деятель, кавалер ордена Святого Духа, отец кардинала Ришельё.
 Его сыновья:
 Дю Плесси де Ришельё, Альфонс Луи (1582—1653) — французский церковный деятель, архиепископ Лиона, кардинал (с 1629); 
 Ришельё, Арман Жан дю Плесси (1585—1642) — французский государственный деятель, кардинал (с 1622); персонаж «Трёх мушкетёров» А. Дюма-отца.
 Ришельё, Арман-Жан де Виньеро дю Плесси (1629—1715) — французский аристократ, внучатый племянник кардинала Ришельё, унаследовавший его титул, генерал галер.
 Ришельё, Луи Франсуа Арман дю Плесси (1696—1788) — маршал Франции, правнучатый племянник кардинала Ришельё, знаменитый полководец и ловелас.
 Ришельё, Арман-Эммануэль дю Плесси (1766—1822) — франко-русский государственный деятель, герцог, один из основателей Одессы.

Титул 
Герцог де Ришельё — герцогский титул в звании пэра Франции.

В географии 
 Ришельё — коммуна во французском департаменте Эндр и Луара.
 Ришельё — река в Канаде, правый приток реки Святого Лаврентия.

Корабли 
 «Ришельё» — французский батарейный броненосец типа «Маренго» второй половины XIX века.
 «Ришельё» — французский линкор времён Второй мировой войны, одноимённый тип кораблей.
 «Ришельё» — первоначальное название французского атомного авианосца, во время постройки переименованного в «Шарль де Голль».

В рукоделии 
 Ришелье — вид вышивки.

См. также 
 Сен-Жан-сюр-Ришелье